Avito (en latín, Avitus) fue un cognomen usado por las siguientes personas de la Antigüedad:

 Alfio Avito.— Poeta latino.
 Avito.— Emperador de la Antigua Roma.
 Avito de Braga.— Eclesiástico hispanorromano.
 Avito de Viena.— Obispo galorromano.
 Avito Mariniano.— Cónsul en el año 423.
 Julio Avito.— Cuñado del emperador Septimio Severo.
 Lucio Duvio Avito.— Cónsul en el año 56.
 Lucio Estertinio Avito.— Cónsul en el año 92.
 Lucio Hedio Rufo Lolianus Avito.— Cónsul en el año 144.
 Lucio Loliano Avito.— Cónsul en el año 114.
 Quinto Hedio Loliano Plaucio Avito.— Cónsul en el año 209.
 Vario Avito Basiano.— El emperador Heliogábalo.